Macriano Maggiore, funzionario dell'impero romano ribellatosi contro l'imperatore Gallieno
Macriano Minore, il figlio maggiore del precedente, eletto imperatore
Macriano, capo barbaro alemanno